A 30 567-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az M30-as autópálya és a 302-es főút találkozásánál, Emőd közigazgatási területén épült csomópont egyik átkötő ága.

Ennél a csomópontnál az M30-as északkelet felé halad, és az 5,700-as kilométerszelvényénél tart, a 302-es pedig itt indul ki északnyugat felé. A 30 567-es az az ág, amely a 302-esről vezet az M30-asra Budapest felé (ugyanott ágazik ki a 30 564-es út Miskolc északabbi részei, távlatilag Tornyosnémeti felé). Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 414 méter.

A csomópont további ágai a 30 565-ös és a 30 566-os utak.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30567
30567